Сопово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Сопово — село в общине Бобошево Кюстендилской области.

Россия 
 Сопово — деревня в Киржачском районе Владимирской области, упразднена в 1987 г.
 Сопово — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Сопово — деревня в Урицком районе Орловской области.